Њујорк Милс има више значења:
 Њујорк Милс (Њујорк)
 Њујорк Милс (Минесота)